Jalancagak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jalancagak, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Jalancagak (distrikt i Indonesien, lat -6,70, long 107,68), Jawa Barat, 
 Kecamatan Jalancagak (distrikt i Indonesien, lat -6,76, long 107,62), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar